Aleksandar Blagojević – pallavolista austriaco nato il 18 gennaio 1993
Aleksandar Blagojević – pallavolista serbo nato il 5 agosto 1993